Viribus Unitis ( ‚Mit vereinten Kräften‘) steht für:

 Wahlspruch von Kaiser Franz Joseph I.
 SMS Viribus Unitis, ein Schlachtschiff der österreichisch-ungarischen Marine
 Titel der Jahrbücher des Heeresgeschichtlichen Museums Wien, siehe Heeresgeschichtliches Museum
 Wahlspruch der Landesverteidigungsakademie Wien
 Viribus unitis, Marsch von Johann Strauss Sohn, op. 96 (1851)
 Titel eines Militärmarsches von Josef Bach (1979)

Siehe auch:
 Liste lateinischer Phrasen/V #Viribus unitis